Saint-Jean-de-la-Ruelle  es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret, en el distrito de Orléans y cantón de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Saint Jean Ruelle